donkere blaaskop
 echte wespblaaskop
 gele sikkelblaaskop
 grijze blaaskop
 grote fopblaaskop
 hoornaarblaaskop
 kleine fopblaaskop
 klepwespblaaskop
 late wespblaaskop
 normale fopblaaskop
 slanke blaaskop
 zilveren blaaskop
 zwart-gele blaaskop
 zwarte wespblaaskop